Кали́б — село в Чародинском районе Дагестана, в 31 км к югу от с. Цуриб. Входит в сельсовет Арчибский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чародинского района